Walter Folger Brown (1869-1961), Amerikaans politicus
 Walter A. Brown (1905-1964), Amerikaans ijshockeybestuurder
 Walter Brown (zanger) (1917-1956), Amerikaans zanger
 Walter Brown (kanovaarder) (1925-2011), Australisch kanovaarder
 Walter Creighton Brown Amerikaans herpetoloog